Гранд-Рапідс або Гренд-Рапідс () — назва декількох населених пунктів у США

Гранд-Рапідс — місто, штат Мічиган
 Гранд-Рапідс — місто, штат Міннесота
 Гранд-Рапідс — місто, штат Вісконсин
 Гранд-Рапідс — селище, штат Огайо